Александр Артёмов:
 Артёмов, Александр Александрович (1912—1942) — русский советский поэт.
 Артёмов, Александр Владимирович (род. 1959) — советский футболист.